Louis III. de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Louis III. de Bourbon, duc de Montpensier (1513–1582), Herzog von Montpensier
 Louis III. de Bourbon, prince de Condé (1668–1710), Fürst von Condé und Titularherzog von Bourbon